Diospyros graeca är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Franz Unger, och fick sitt nu gällande namn av Saporta. Diospyros graeca ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
graeca